Мануал:

 Мануал — керівництво з експлуатації ( або user guide). Це документ, призначення якого — надати людям допомогу у використанні якоїсь системи. Документ входить до складу технічної документації на систему і, зазвичай, готується технічним письменником.
 Мануал — клавіатура органа.

Посилання 
МАНУАЛИ   //Фармацевтична енциклопедія